Натуральне число 1776
 1776 рік до нашої ери
 1776 рік нашої ери